Cal Batlle (Manlleu), casa de Manlleu (Osona)
 Cal Batlle (Pacs del Penedès), masia de Pacs del Penedès (Alt Penedès)
 Cal Batlle (Sallent), masia de Sallent (Solsonès)
 Cal Batlle (Ordino), casa de la Cortinada, a Ordino (Andorra)
 Cal Batlle (Vilagrassa)